Dorey :
 Henri Dorey (1907-1967), homme politique français
 Jean Dorey (1831-1872), écrivain et journaliste normand
 Jim Dorey, (né en 1947), joueur de hockey sur glace
 Justin Dorey (né en 1988), skieur acrobatique canadien
 Roger Dorey (1929-2020), psychiatre français

Patronyme français